Bjørn Myrbakken (ur. 15 sierpnia 1972 r. w Fannrem) – norweski skoczek narciarski uczestniczący w konkursach w latach 1991–1995. Zdobył złoty medal w konkursie drużynowym na dużej skoczni w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993 w Falun, a w kwalifikacji indywidualnej na normalnej skoczni zakończył konkurs na 33. pozycji.

Najlepszym indywidualnym olimpijskim występem Myrbakkena było zdobycie 39. miejsca w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 w Lillehammer. Najwyższym jego wynikiem indywidualnym w całej karierze było dwukrotne zajęcie trzeciego miejsca na dużej skoczni w roku 1992 i 1993.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1992/1993: 10
 sezon 1993/1994: 29
 sezon 1994/1995: 51

Miejsca na podium chronologicznie 
  Sapporo 20 grudnia 1992 – 3. miejsce,
  Engelberg 19 grudnia 1993 – 3. miejsce.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 10
 sezon 1994/1995: 22

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994 Lillehammer (NOR) – 39. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1993 Falun (SWE) – 36. miejsce (duża skocznia), 33. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1993 Falun (SWE) – złoty medal

Linki zewnętrzne 
 Międzynarodowa Federacja Narciarska - Bjoern Myrbakken

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1993
Norwescy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1972